Infantino è un cognome italiano 

Antonio Infantino (1944-2018) – musicista, poeta e artista italiano
Antonio Infantino (1991) – velocista statunitense
Carmine Infantino (1925-2013) – fumettista statunitense
Gianni Infantino (1970) – dirigente sportivo e avvocato italo-svizzero
Lorenzo Infantino (1948) – economista e docente italiano
Luigi Infantino (1921-1991) – tenore italiano